Місячний сарос 145 — серія місячних затемнень, в якій Місяць перебуває у вузлі, що заходить. Вона почалась 11 серпня 1832 року, коли Місяць ледь торкнувся південного краю земної півтіні, і завершиться 12 липня 2986, коли Місяць востаннє торкнеться її північного краю. Серія містить 71 затемнення (65 до 3000 року), які відбуваються через кожні 18 років 11 днів, і триватиме 1262 роки.

Серія міститиме 15 повних затемнень від 14 червня 2337 до 13 листопада 2589, 10 часткових перед повними від 24 лютого 2157 до 3 червня 2319 і 20 часткових після повних від 25 листопада 2607 до 21 червня 2950.

Попереднім у серії було півтіньове затемнення 28 листопада 2012 і наступним буде також півтіньове 9 грудня 2030.

Найдовшим у серії повним затемненням буде 34-е, яке відбудеться 7 серпня 2427 і триватиме 104,4 хвилини.

Див. також 
 Список місячних затемнень
 Список місячних саросів

Примітки

Посилання 
 www.hermit.org: Saros 145 

Місячні сароси